Unter Publikumspreis wird eine Auszeichnung verstanden, bei der das Publikum – etwa während eines Jazzfestivals oder eines künstlerischen Wettbewerbes – die Preisträger per Abstimmung oder Akklamation kürt. Die Abstimmung kann auch während einer Fernsehübertragung erfolgen, etwa per Telefon oder über das Internet.

Im Gegensatz dazu spricht man von Jurypreis, wenn eine Jury die Auswahl trifft, oder von Sonderpreisen, wenn die Preisverleihung andere Ziele verfolgt.

Auszeichnungsart